Надир Векилович Бедирханов (; , с. Каладжух, Докузпаринский район, ДАССР, РСФСР, СССР) — Дагестанский историк-архивариус. Основные направления научно-исследовательской работы — изучение и опубликование архивных материалов по истории Южного Дагестана. Опубликовав, ставшие популярными "Воспоминания "Девы гор", "Докузпара Кавказского края" и др. книги, он сыграл огромную роль в изучении и восстановлении историй сел Докузпаринского и Ахтынского районов Южного Дагестана.

Биография 

Родился  года в с. Каладжух Докузпаринского района ДАССР РСФСР СССР.

В 1957 году окончил среднюю школу соседнего селения Микрах. В 1961-1964 гг. служил в ракетных войсках в г. Астрахани. В 1964 году поступил в Московский Государственный историко-архивный институт в г. Москве. Как описывал сам Бедирханов: "Здесь преподавали известные на всю страну историки...". В 1969 году он окончил этот институт. В 1967-1969 гг. работал в Московском городском военно-историческом архиве. В 1969-1995 гг. - в Архивном управлении при Совете министров ДАССР в г. Махачкале. Начиная со времен учебы и по настоящее время занимается изучением исторических трудов и архивных материалов в исторических архивах городов Москва, Санкт-Петербург, Тбилиси, Баку, Ереван, Махачкала и др. Ныне живет в городе Махачкале.
Семья:
Жена - Бабаева Зубейда, дети - Индира, Бедирхан, Тимур, Заур и Рашид.

Библиография

Примечания

Ссылки 

 Воспоминания "Девы гор"
 Докузпара Кавказского края